

Sigle 
 Parti Communiste Algérien – Partito Comunista Algerino, partito politico algerino
 Partido Comunista Angolano – Partito Comunista Angolano, partito politico angolano
 Permanent Court of Arbitration – Corte Permanente di Arbitrato, organismo internazionale con sede a L'Aia
 Principal Component Analysis – analisi delle componenti principali
 Professional Chess Association – federazione scacchistica indipendente fondata da Garry Kasparov nel 1993
 Pontificio Commissione Di Assistenza (1944-1958)
 Plate Count Agar – Terreno generico di coltura usato in microbiologia per contare le colonie formate dai batteri presenti in un campione
 Patient-controlled analgesia: distributore con computer e pompa, di farmaco contro il dolore, regolato dal paziente e programmato dal medico
Posto di Comando Avanzato – Struttura di coordinamento e comando sul luogo dell'evento nell'ambito della Medicina delle catastrofi

Codici 
 PCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Portage Creek (Alaska) (Stati Uniti)
 pca – codice ISO 639-3 della lingua Santa Inés Ahuatempan Popoloca

Chimica 
 PCA – acido pidolico o pirrolidon carbossilico o piroglutammico
 PCA – acido protocatecuico o protocatechico

Sport 
 PCA – Plowman Craven - Evans Cycles, squadra ciclistica britannica

Università 
 PCA – Paris College of Art, università francese